Афана́сий Еро́пкин:
 Еропкин, Афанасий Владимирович (ок. 1663—1740) — епископ Аарон, Корельский и Ладожский.
 Еропкин, Афанасий Иванович (1446?—1497) — боярский сын на службе у московского князя Ивана III.